Worship:
  — альбом рок-группы A Place to Bury Strangers, выпущенный в 2012 году.
 Worship — альбом метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2021 году.
  — альбом Майкла Уитакера Смита, выпущенный в 2001 году.
 Worship Music — альбом метал-группы Anthrax, выпущенный в 2011 году.